Села:
 Бакумівка — Київська область, Баришівський район
 Бакумівка — Київська область, Білоцерківський район
 Бакумівка — Полтавська область, Миргородський район
 Бакумівка — Полтавська область, Семенівський район 
Річки:
 Бакумівка — річка у Баришівському районі Київської області, притока Недри